Эги́да может означать:

 Эгида — мифическая защитная накидка древнегреческих богов.
 Эгида — спутник астероида (93) Минерва.
 «Эгида» — хоккейный клуб из Твери (1990—1992).
 Эгида (переносное значение) — защита, покровительство, поддержка со стороны кого-либо.

См. также 
 Aegis